El prefecto de Egipto era el gobernador del Egipto antiguo durante su periodo romano.

Era escogido en el orden ecuestre o de caballeros romanos, pues los senadores y miembros del orden senatorial, que ocupaban normalmente los puestos de gobernador, no tenían derecho de permanecer en Egipto. Poseía el título de Praefectus Augustalis, lo que muestra que gobernaba esta provincia esencial y rica en trigo en nombre del emperador romano (o Augusto).

Lista de prefectos de Egipto

Véase también 
 Anexo:Gobernadores romanos de Egipto
 Anexo:Prefectos augustales de Egipto

Referencias 

 a